Аветисян, Грайр Мкртычевич
 Государство Митанни (Военно-политическая история в 17-13 вв. до н. э.). Ереван: АН АрмССР, 1984
 Северная Месопотамия и юго-западные области Армянского нагорья (военно-политическая история в 13-9 вв. до н. э.) /отв. ред. Г. Х. Саркисян.- Ер.: Изд-во Гитутюн НАН РА, 1997
 Александров, Борис Евгеньевич (1976)
 Кто мог быть великим царём Ханигальбата: к интерпретации KBo XXVIII 66 // Древний Восток и античный мир. М., 2000, Вып.3
 Ханигальбат в египетско-хеттской дипломатической корреспонденции и проблема переднеазиатской хронологии XIII в. до н. э. // Древний Восток и античный мир. М., 2001, Вып.4
 Ардзинба, Владислав Григорьевич (1945—2010)
 Хурритский рассказ об охотнике Кесси // Кавказско-ближневосточный сборник. Вып.7. Тб., 1984
 Арутюнян, Николай Васильевич
 Земледелие и скотоводство Урарту. Ереван. 1964
 Биайнили-Урарту. Военно-политическая история и вопросы топонимики. Ер., 1970; Спб., 2006
 К чтению и интерпретации урартских надписей из Лчашена // Ю. В. Бромлей, ред., Культурное наследие Вoстокa. Проблемы, поиски, суждения. Ленинград: Наука, 1985
 Топонимика Урарту. Ер.: АН АрмССР,1985
 Корпус урартских клинообразных надписей. Ереван, 2001
 Астахишвили, Ираклий Константинович
 Самооборона в системе управления хурритского государства Аррапха. Автореферат диссертации на соискание степени к.и.н. Тб., 1988
 Блэк В. Б.
 Стилистический облик пластики хетто-хурритского круга (к проблеме реализма) // Проблемы развития зарубежного искусства, вып.9, 1979
 Джаукян, Геворк Бегларович (1920—2005)
 Взаимоотношения индоевропейских, хуррито-урартских и кавказских языков. Ер.: АН АрмССР, 1967
 Заимствования из урартского в армянском языке // Культурное наследие Востока. Проблемы, поиски, суждения/под ред. Ю. В. Бромлея, Ленинград: Наука, 1985
 Дьяконов, Игорь Михайлович (1915—1999)
 Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту // ВДИ, 1951, № 2,3
 Урартские письма и документы. М.-Л. 1963
 Языки древней Передней Азии. М., 1967
 Предыстория армянского народа (История Армянского нагорья с 1500 по 500 г. до н. э. Хурриты, лувийцы, протоармяне). Ер., 1968
 Дьяконов И. М., Медведская И. Н. Урартское государство в новом свете // ВДИ, 1987, № 3
 Иванов, Вячеслав Всеволодович (1929)
 Хурритские и хаттские этимологии // Этимология. 1981. М.: Наука, 1983
 Казарян В. К.
 Бронзовые сосуды из Камо с урартскими надписями // Вестник общественных наук. АН АрмССР (Ереван), 1984, № 2
 Капанцян, Григорий Айвазович (1887—1957)
 О двух социально-политических терминах древнего Ближнего Востока: ewri «владыко, царь» и pitiahs-bitiahs «владетель или правитель области» // ВДИ, 1949, № 3
 К установлению хурритского термина šarr-/zarr- в значении «слуга, раб» по данным армянского и грузинского языков // ВДИ, 1951, № 1
 Хурритские слова армянского языка // Известия АН АрмССР, 1951, № 5
 Клейс В.
 Раскопки в районе крепости и поселения в Бастаме в 1977 г. Ереван, 1978
 Мартиросян А. А.
 Аргиштихинили. Ереван, 1974
 Меликишвили, Георгий Александрович (1918—2002)
 Урартские клинообразные надписи // ВДИ, 1953, 1977
 Наири-Урарту, Тб., 1957
 К вопросу о хетто-цупанийских переселенцах в Урарту // ВДИ, 1958, № 2
 Кулха (из древней истории Южного Закавказья) // Сборник статей в честь Струве. М., 1962
 Немировский, Александр Аркадьевич (1968)
 Соправительство наследников Суттарны Ⅱ в Митанни (К реинтеграции некоторых писем Амарны) // ВДИ, 2001, № 3
 Нозадзе Н. А.
 Вопросы структуры хурритского глагола. Тб., 1978.
 Лексика хурритского языка. Тб., 2007
 Оганесян К. Л.
 Архитектура Тейшебаини (Кармир-блур IV). Ереван, 1965.
 Росписи Эребуни. Ереван, 1973
 Крепость Эребуни. Ереван, 1980
 Пиотровский, Борис Борисович
 Урарту: Древнейшее государство Закавказья. Л.: Гос. Эрмитаж, 1939
 История и культура Урарту. Ер., 1944
 Ванское царство. М., 1959
 Искусство Урарту. Л., 1962
 Кармир-блур. [альбом] Л., 1970
 Скифы и Урарту. Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1978
 Старостин, Сергей Анатольевич (1953—2005)
 Старостин С. А., Дьяконов И. М. Хуррито-урартские и восточнокавказские языки // Древний Восток. Этнокультурные связи. М., 1988
 Несколько новых хурритских этимологий // ВДИ. 1995. № 2
 Хачикян, Маргарит Левоновна (1949)
 Диалектное членение хурритского языка (краткая сводка) // Древний Восток. Вып.3. Ер., 1978
 Хурритский и урартский языки (Хурриты и урарты 2). Ер., 1985
 Статьи «Хуррито-урартские языки», «Хурритский язык» и «Урартский язык» // Языки мира: Древние реликтовые языки Передней Азии / РАН. Институт языкознания. Под ред. Н. Н. Казанского, А. А. Кибрика, Ю. Б. Корякова. — М.: Academia, 2010.
 Цкитишвили, Отар Варламович
 Из истории хурритского общества по материалам архива Нузи. Автореферат диссертации на соискание учёной степени к.и.н. Тб., 1955
 Янковская, Нинель Болеславовна
 Из истории Хурритского общества по материалам юридических документов из Аррапхи. Москва, 1960
 Хурриты в Канише (Малая Азия, 19й век до н. э.) // Кавказско-Ближневосточный Сборник. Вып.8. Тбилиси: АН ГрузССР, 1988
 

Списки учёных